8.º Exército (Alemanha)
 8.º Exército Britânico

Desambiguação